Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 1998/1999.

В плей-офф приняли участие 6 клубов, занявших первые места в группах на групповом этапе и 2 лучшие команды среди занявших вторые места. Матчи плей-офф начались 3 марта 1999 года, а закончились 21 апреля. Финальный матч Лиги чемпионов прошёл 26 мая на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Победителем стал «Манчестер Юнайтед».

В данной статье указано центральноевропейское время.

Сетка плей-офф

Четвертьфинал 
Жеребьёвка состоялась 16 декабря 1998 года в Женеве. Первые матчи были сыграны 3 марта 1999 года. Ответные — 17 марта.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфинал 
Первые матчи были сыграны 7 апреля 1999 года. Ответные — 21 апреля.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

Финал Лиги Чемпионов розыгрыша 1998/1999 состоялся 26 мая 1999 года в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Ссылки 
 Страница на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 1998/1999